Salisbury — другий студійний альбом англійського гурту Uriah Heep.

Композиції 
 Bird of Prey - 4:13
 The Park - 5:38
 Time to Live - 4:02
 Lady in Black - 4:43
 High Priestess - 3:39
 Salisbury - 16:12
 Simon the Bullet Freak - 3:25

Джерела 
 Salisbury  allmusic
 Salisbury  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Uriah Heep